Borzí se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonino Borzì
 Antonino Borzí